Osoby:
 Alfred Ruete – niemiecki dermatolog
 Emily Ruete – ormiańska pisarka

Zobacz też 
 Rute
 Rüte